Ludwig Struve ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Struve (1858–1920), deutsch-baltischer Mathematiker und Astronom
 Ludwig August Struve (1795–1828), deutscher Arzt